Osoby o tym nazwisku:
 Romuald Wowkonowicz – polski inżynier
 Tadeusz Wowkonowicz – polski narciarz i działacz sportowy